Syren (luks. Siren) – małe miasteczko w południowym Luksemburgu, w gminie Weiler-la-Tour. W 2005 roku miasteczko zamieszkiwało 416 osób.

Miasta w Luksemburgu